Кадъкьой, от турското Kadıköy, преведено на български съдийско село, село на съдия (кадия) или Съдиево, може да се отнася за:

България 
 Малък Преславец, старото му име е Кадъкьой
 Кадъкьой, бивше село край Варна е изселено през 1892 год.

Турция 
 Кадъкьой, градски административен район и квартал на Истанбул, Турция;
 Кадъкьой, село в околия Силиврия, вилает Истанбул, Турция;
 Кадъкьой, град в околия Фетхие, вилает Мугла, Турция;
 Кадъкьой, град в околия Ялова, вилает Ялова, Турция;
 Кадъкьой, село в околия Малгара, вилает Текирдаг, Турция;
 Кадъкьой, село в околия Узункьопрю, вилает Одрин, Турция;
 Кадъкьой (Софлийско), село в околия Мерич, вилает Одрин, Турция;

Други 
 Кадъкьой – село в дем Тригоно, Гърция;
 Кадъкьой – старо име на село Панайот Волов, област Шумен, България

Източници